Альфрид Лэнгле (; род. 27 марта 1951, Гётцис) — австрийский психолог, психотерапевт. На основе логотерапии и логоанализа разработал новое направление в психотерапии, получившее название экзистенциальный анализ.

Биография 
Альфрид Лэнгле родился 27 марта 1951 года в Гётцисе.

Изучал медицину, философию и психологию в Венском университете. В 1978 году ему было присвоена степень доктора медицины, а в 1982 году доктора философии. В 1983 году А. Лэнгле познакомился с В. Франклом, с которым тесно сотрудничал до 1991 года.

В 1983 году А. Лэнгле основал Международное общество логотерапии и экзистенциального анализа (GLE-International) со штаб-квартирой в Вене, национальные отделения которого находятся в разных странах мира. В 1991 году произошёл разрыв отношений с В. Франклом, который не принял идей А. Лэнгле и вышел из GLE-International, а также отказался от должности почётного президента.

С 2002 по 2010 годы А. Лэнгле занимал должность вице-президента Международной федерации психотерапии. Преподаёт и занимает различные должности во многих университетах мира.

В 2011 году был награждён золотым почётным знаком «За заслуги перед Австрийской Республикой».

Женат на Сильвии Лэнгле, в браке родилось четверо детей.

Научная деятельность 
Опираясь на идеи М. Хайдеггера, В. Франкла и опыт глубинной психологии, Альфрид Лэнгле разработал систему четырёх фундаментальных мотиваций:
 1 уровень мотивации отвечает на вопрос: «Могу ли я быть в этом мире?». В данной мотивации основное направление работы принять и выдержать.
 2 уровень мотивации Нравится ли мне жить?
 3 уровень мотивации Имею ли я право быть таким?
 4 уровень мотивации Что я должен делать? Данный вопрос направлен на будущее человека, основное направление работы — внесение себя в жизнь.

Публикации на русском языке 
 Лэнгле А. Психотерапия — научный метод или духовная практика? О соотношении между имманентным и трансцендентным на примере экзистенциального анализа // «Московский психотерапевтический журнал», 2003, № 2.
 Лэнгле А. Жизнь, наполненная смыслом. Прикладная логотерапия. — : «Генезис», 2004.
 Лэнгле А. Person. Экзистенциально-аналитическая теория личности. — : «Генезис», 2006.
 Лэнгле А. С собой и без себя. Практика экзистенциально-аналитической психотерапии. — : «Генезис», 2009.
 Лэнгле А. Что движет человеком? Экзистенциально-аналитическая теория эмоций. — : «Генезис», 2009.
 Лэнгле А. Эмоции и экзистенция. — Харьков: «Гуманитарный центр», 2011.
 Лэнгле А. Виктор Франкл. Портрет. — : «РОССПЭН», 2011.
 Лэнгле А. Дотянуться до жизни… Экзистенциальный анализ депрессии. — : «Генезис», 2013.

См. также 
 Босс, Медард

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Альфрида Лэнгле.
 Existential Training & Leadership Academy.
 Ассоциация Экзистенциально-Аналитических Психологов и Психотерапевтов.
 Альфрид Лэнгле (Alfried Längle).
 Альфрид Лэнгле: «Мы всё слабее понимаем истинную ценность жизни» (интервью).
 Альфрид Лэнгле Фундаментальные принципы экзистенциальной психотерапии (видео).
 Альфрид Лэнгле «Неуверенность, страх и доверие: экзистенциальные темы в зеркале вызовов времени» (видео)

Психотерапевты Австрии
Психотерапевты по алфавиту
Психологи по алфавиту
Доктора наук